Teokracija
Theocracy (glazbeni sastav)
Theocracy (album) sastava Theocracy
Theocracy (videoigra)